Houston désigne :

Toponymes

Houston, ville de Colombie-Britannique.

Houston, ville d'Écosse.

Houston, la plus grande ville du Texas ;
 Houston, ville d'Alaska ;
 Houston, ville de l'Arkansas ;
 Houston, ville du Delaware ;
 Houston, ville du Minnesota ;
 Houston, ville du Mississippi ;
 Houston, ville du Missouri.
 Houston, un borough du comté de Washington, en Pennsylvanie.

Ce nom peut aussi désigner :
 Les

Patronymes 

 Allan Houston (1971-), joueur de basket-ball américain ;
 Angus Houston (1947-), officier général de la Force aérienne royale australienne ;
 Brian Houston (1954-), pasteur pentecôtiste australien ;
 Byron Houston (196-), joueur américain de basket-ball ;
 Cissy Houston (1933-), choriste et chanteuse de soul, mère de Whitney Houston ;
 David F. Houston (1866-1940), homme politique américain ;
 Donald Houston (1923-1991), acteur britannique  ;
 Glyn Houston (1925-2019), acteur britannique ;
 James Archibald Houston (1921-2005), artiste, designer, auteur pour enfants et cinéaste canadien ;
 Leroy Houston (1986-), joueur de rugby à XV australien ;
 
 Sam Houston (1793-1863), homme d'État américain éponyme de la ville. Sont notamment aussi nommés en son hommage :
 la Sam Houston House, à Huntsville (Texas) ;
 l'Université d'État Sam Houston, aussi à Hunstville ;
 la forêt nationale Sam Houston, une des quatre forêts nationales du Texas ;
 le fort Sam Houston de l'US Army à San Antonio ;
 Scott Houston (1990-), athlète américain ;
 Shine Louise Houston, réalisatrice, productrice, actrice et scénariste américaine ;
 Stewart Houston (1949-), joueur de football écossais ;
 Thelma Houston (1946-), chanteuse américaine ;
 Whitney Houston (1963-2012), chanteuse et actrice américaine
 Whitney Houston, son premier album (1985) ;
 
 Houston (1969-), actrice pornographique américaine.

Orthographe différente 
 Alexandre Adolf Stuart-Houston (né le ), psychologue américain d'origine autrichienne.